Александр Миропольский:
 Миропольский, Александр Александрович (настоящая фамилия Ланг; 1872—1917) — русский поэт-символист.
 Миропольский, Александр Степанович (1847—1918) — православный священномученик.